Katrine Lunde (voorheen Lunde Haraldsen, Kristiansand, 30 maart 1980) is een Noorse handbalkeepster, die in de Deense clubcompetitie uitkomt voor Viborg HK en sinds 2002 lid is van het Noorse nationale team. Lunde heeft in totaal 28 titels gewonnen.

Voordat Katrine Lunde in de zomer van 2007 voor Viborg HK ging spelen, maakte ze deel uit van de teams van het Deense Aalborg DH en de Noorse clubs Hånes IF, Kristiansand IF en Våg Vipers. Met Viborg HK won ze in 2008 de Deense competitie.

Privéleven 
Katrine's eeneiige tweelingzus Kristine Lunde speelt eveneens handbal op het hoogste niveau, maar is veldspeelster. In 2007 trouwde Katrine met de Noorse voetballer Tom Reidar Haraldsen maar in 2012 ging het koppel weer uit elkaar.

Noors team 
Sinds haar debuut in 2002 keepte ze 307 wedstrijden van het Noorse team (en scoorde drie keer). Met het Noorse team behaalde ze zilver op het EK van 2002, goud op het EK van 2004, 2006, 2008, 2010 en 2020, zilver op het WK van 2007 en goud op de Olympische Spelen van 2008. Tijdens de Spelen was ze de beste keepster gemeten naar het percentage gestopte doelpogingen (42%), en ze werd achteraf gekozen in het All-Star Team. Op het EK van 2008 stopte ze 47% van de op haar goal gerichte schoten en werd ze eveneens tot het All-Star Team gekozen.

Interlands

Onderscheidingen 
 All-Star Team keepster van de Olympische Zomerspelen: 2008 en 2021
 All-Star Team keepster van het wereldkampioenschap: 2017
 All-Star Team keepster van het Europees kampioenschap: 2008, 2010 en 2012

Externe links 
 
 
 
 

Lunde Haraldsen, Katrine
Lunde Haraldsen, Katrine